Smil má více významů:

 Smil – česká obdoba křesního jména Eusebius
Smil z Bítova – moravský šlechtic
 Svatý Eusebius (papež), též svatý Smil
 Smil z Lichtenburka – zakladatel rodu Lichtenburků
 Smil Flaška z Pardubic – český šlechtic a spisovatel
 Smil Flek z Nohavic – postava z Cimrmanovy hry Blaník
 Smil Osovský – moravský šlechtic
 Smil (příjmení)
 Václav Smil (* 1943) – kanadský vědec českého původu
 SMIL [smajl] – zkratka ze Synchronized Multimedia Integration Language – nástroj pro multimediální prezentace
 smil (Helichrysum) – rod rostlin z čeledi hvězdnicovité
 smil písečný (Helichrysum arenarium) – žlutě kvetoucí xerotermní rostlina 
 Rytíř Smil – rozsáhlá pornografická romance Jaroslava Vrchlického